Das German Darts Masters 2017 ist ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 15. bis zum 17. April 2017 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zweite Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war erstmals die Sparkassen-Arena in Jena.

Den Turniersieg sicherte sich zum dritten Mal in Folge der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 6:2-legs gegen seinen Landsmann Jelle Klaasen durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Benito van de Pas
  Ian White
  James Wade
  Alan Norris
  Kim Huybrechts
  Gerwyn Price
  Jelle Klaasen
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Steve West
  Stephen Bunting
  Cristo Reyes

Sieger des UK Qualifier
  Ronnie Baxter
  Daryl Gurney
  Brian Woods
  Robert Owen
  Kyle Anderson
  Mervyn King
  Justin Pipe
  Robbie Green
  Robert Thornton
  Ted Evetts
  Andrew Gilding
  Raymond van Barneveld
  Jamie Lewis
  Ricky Evans
  Mark Webster
  Adrian Lewis
  Jonny Clayton
  Joe Murnan

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Dirk van Duijvenbode
  Sven Groen
  Jeffrey de Graaf
  Ronny Huybrechts
  Zoran Lerchbacher
  Michael Plooy
  Rowby-John Rodriguez
  John Michael

Sieger des Host Nation Qualifier
  Steffen Siepmann
  Robert Marijanović
  Dragutin Horvat
  Max Hopp

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 15. April 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Sportveranstaltung in Jena